K-1 España Grand Prix 2003 en Barcelona fue un evento de K-1 entre ocho luchadores que se celebró en Barcelona, España. Se celebró bajo las reglas del K-1, 100 kg/156-220 lb.

Resultados

Véase también 
 Anexo:Listado de campeones de K-1

Referencias

Enlaces externos 
 K-1sport.de
 Página oficial de K-1

Eventos de K-1
Deporte en Yokohama